Ralja peut est un toponyme qui peut désigner :
la Ralja, une rivière de Serbie ;
Ralja, une localité de Serbie située sur le territoire de la Ville de Smederevo, district de Podunavlje ;
Ralja, une localité de Serbie située dans la municipalité de Sopot et sur le territoire de la Ville de Belgrade.